

Patronyme

 Charles-François Champigneulle (1820-1882), industriel français,
 Louis-Charles-Marie Champigneulle (1853-1905), maître verrier français, fils du précédent,
 Charles-Marie Champigneulle (1880-1908), architecte et maître verrier, fils du précédent,
 Jacques-Charles Champigneulle (1907-1955), maître verrier, fils du précédent.
 Emmanuel-Marie-Joseph Champigneulle (1860-1942), maître verrier français.

Toponyme

 Champigneulle, commune du département des Ardennes.

Autres orthographes
 Champigneulles, commune du département de Meurthe-et-Moselle.
 Champigneulles-en-Bassigny, commune du département de la Haute-Marne.
 Champigneul-Champagne, commune du département de la Marne.
 Champigneul-sur-Vence, commune du département des Ardennes.